Pałac w Piotrowicach – wybudowany w pierwszej połowie XVIII w. w Piotrowicach.

Położenie
Pałac położony jest we wsi w Polsce, w województwie dolnośląskim, w powiecie jaworskim, w gminie Męcinka.

Historia
Obiekt jest częścią zespołu pałacowego, w skład którego wchodzi jeszcze park.

Przypisy 

Pałace w województwie dolnośląskim
Piotrowice (powiat jaworski)